Osoby o tym nazwisku:
 Agostino Lomellini – genueński polityk
 Benedetto Lomellini – rzymskokatolicki duchowny
 Giuseppe Lomellini – genueński polityk
 Stefano Lomellini – genueński polityk